Сосновый Бор — деревня в восточной части Порховского района Псковской области. Входит в состав сельского поселения «Красноармейская волость».

Расположена в 10 км к западу от города Порхов.

Население 
Численность населения составляет 127 жителей (2000 год).

Примечания 

Населённые пункты Порховского района